Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2013.

Afrika 
Afrika stellt vier Teilnehmer, die bei der Afrikameisterschaft 2012 ermittelt wurden. Die Meisterschaft fand vom 11. bis 20. Januar 2012 in Marokko in Turnierform statt. Die vier Halbfinalisten qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

WM-Teilnehmer 
Qualifiziert für die WM 2013 sind:
  (Afrikameister 2012)
  (2. bei Afrikameisterschaft 2012)
  (3. bei Afrikameisterschaft 2012)
  (4. bei Afrikameisterschaft 2012)

Amerika 
Die vier amerikanischen Teilnehmer wurden bei der Handball-Panamerikameisterschaft der Frauen 2013 ermittelt, die vom 1. Juni bis zum 8. Juni 2013 stattfand.

WM-Teilnehmer 
Qualifiziert für die WM 2013 sind:
  (Panamerikameister 2013)
  (2. bei Panamerikameisterschaft 2013)
  (3. bei Panamerikameisterschaft 2013)
  (4. bei Panamerikameisterschaft 2013)

Asien 
Asien stellte drei Teilnehmer, die bei der Asienmeisterschaft 2012 ermittelt wurden. Die Meisterschaft fand vom 7. Dezember bis 16. Dezember 2012 in Indonesien in Turnierform statt. Die drei Erstplatzierten qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

WM-Teilnehmer 
Qualifiziert für die WM 2013 sind:
  (Asienmeister 2012)
  (2. bei Asienmeisterschaft 2012)
  (3. bei Asienmeisterschaft 2012)

Europa 
Europa stellt 12 Teilnehmer der Weltmeisterschaft. Automatisch qualifiziert sind Serbien als Gastgeber und Norwegen als Titelverteidiger. Direkt qualifiziert sind die zwei besten Mannschaften der Europameisterschaft 2012. Da Serbien bereits als Gastgeber und Norwegen als Titelverteidiger qualifiziert war, standen bereits vor den Halbfinalpartien Ungarn und der spätere Europameister Montenegro als WM-Teilnehmer fest.

Qualifikationsgruppe 
Die nicht bei der Europameisterschaft vertretenen Teams traten in einer Qualifikationsrunde vom 3. Oktober 2012 bis 2. Dezember 2012 in Gruppenspielen an. Die vier Gruppensieger und die nicht über die Europameisterschaft qualifizierten Mannschaften spielen dann in einer Play-off-Runde die zehn weiteren europäischen Teams aus.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Play-off-Spiele 
Teilnehmer an den Play-offs sind:

Platzierte 4.–16. der Europameisterschaft 2012:

, , , , , , , , , , , 

Sieger der Qualifikationsgruppen:

, , , 

Die Auslosung der Play-offs fand am 16. Dezember 2012 statt.

Folgende Spiele wurden am 1./2. Juni (Hinspiele) und am 8./9. Juni (Rückspiele) ausgetragen:

|}

WM-Teilnehmer 
Qualifiziert für die WM 2013 sind:

Einzelnachweise 

2013 Qualifikation
Sport (Serbien)